Орап Іван Григорович (30 березня 1903(1903-03-30), Кобижча, Російська імперія — 10 листопада 1991(1991-11-10), Тернопіль, Україна) — український радянський діяч.
 48-й окремий розвідувальний авіаційний полк (Україна) (48 гв. ОРАП) — авіаційне з'єднання Повітряних сил Збройних сил України.